Кънтриуайд Класик () е турнир по тенис за мъже, който се провежда в Лос Анджелис, Калифорния, САЩ.

Финали 

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на твърд корт
Спорт в Лос Анджелис